Alisia Dragoon — видеоигра в жанре платформер, разработанная студией Game Arts и изданная компанией Sega эксклюзивно для игровой приставки Mega Drive/Genesis в  году.

Сюжет 
Давным-давно на Землю из космоса прилетело нечто. Позже оказалось, что упавший объект является космическим кораблём под названием «Чёрная Звезда». Силы Зла сумели завладеть этим кораблём, надеясь с его  помощью захватить мир. Используя силу Чёрной Звезды, они собираются разбудить от тысячелетнего сна величайшего злодея — Повелителя Зла, с приходом которого на Земле воцарится хаос. Силам Добра нужно отыскать место крушения корабля, иначе всему миру грозит опасность. С этой целью они отправляют волшебницу по имени Ализиа в опасное путешествие. С ней в путь отправляются несколько существ, наделённых магическими силами.

Позже Ализиа узнаёт от приближённого злодея, Белого Жреца, что вся мощь Чёрной Звезды использована злыми силами для того, чтобы вернуть к жизни Повелителя, заключённого в гигантский кокон. Вскоре это чудовище должно проснуться, и тогда планета будет порабощена. Ализиа должна помешать недобрым планам злых сил.

Игровой процесс 

Уровни в игре (всего их восемь) представлены в виде локаций с возрастающим уровнем сложности. Графически они выполнены с использованием двухмерной графики и горизонтальной прокрутки игровых экранов. Это лес, храм, летающий корабль, горы, пещера и др. Уровни отличаются друг от друга по размерам (как правило, чем сложнее уровень, тем он больше). По ним можно передвигаться как в одном направлении, так и в разных. На уровнях присутствуют множество врагов-монстров, препятствий и полезных предметов. Иногда встречаются тайники с полезными предметами. В конце некоторых уровней находятся боссы — большие монстры или механизмы. Также иногда (примерно в середине уровня) можно встретить более слабых «промежуточных» боссов.

На поздних уровнях нужно решать головоломки — например, отыскивать спрятанную в стене лестницу, с помощью которой можно попасть на этаж выше. Здесь же после победы над боссами требуется пройти по уровню ещё некоторое расстояние, чтобы завершить его (хотя на более ранних уровнях уровень завершается непосредственно после сражения с боссом).

Против врагов персонаж использует магию, запас которой пополняется с течением времени. Количество доступной магии отображается на специальном индикаторе; три его крайних сегмента дают игроку возможность применить более сильную магию. Кроме того, есть возможность выбирать одного из четырёх монстров (например, дракона или огненного монстра), который будет помогать героине бороться с противниками. Так же как и протагонист, монстр обладает собственным запасом здоровья и магии. Уровень магических сил как персонажа, так и монстра можно повышать в ходе игры (для этого надо собирать специальные предметы). При потере жизни этот уровень уменьшается до начального значения.

Полезные предметы заключены в летающие контейнеры. Чтобы добраться до приза, надо разбить этот контейнер.

Уровни 
 Заколдованные земли. Владения жрецов зла. Состоит из трёх подуровней.
 Лес. Лес перед входом в храм. Небольшой подуровень. Среди противников — монстры, стаи летающих насекомых и коконы со спорами грибов.
 Храм. Храм, где находится кокон с главным злодеем, охраняемый Белым Жрецом. Враги — многочисленные стражники, материализующиеся из земли и воздуха.
 Развалины замка. Руины замка, находящиеся во владении жрецов. Следует остерегаться стражников с копьями, закованных в броню, и жрецов, бросающих камни. В конце уровня, у каменных ворот, появляются два босса — жрецы, вооружённые пиками.
 Озеро. Озеро возле развалин замка. Охраняется стражниками на скутерах, стаями насекомых и личинок и плотоядными водными растениями. В середине уровня находится «полубосс» (водный змей), в конце — главный босс уровня (водное чудовище).
 Летающая крепость. Воздушное судно, напоминающее дирижабль. Крепость оснащена пушками, а также охраняется стражниками и монстрами. В конце уровня, в головной части корабля, находится группа из нескольких сильных противников — аморфных существ, атакующих сериями пламенных зарядов.
 Пещеры в горах. Горы, куда герои попали на Летающей крепости. Состоит из трёх подуровней.
 Лес в горах. Достаточно короткий, но сложный подуровень. Лес населён мелкими летающими динозаврами и различными монстрами. Босс уровня — гигантский птерозавр, атакующий огненными потоками и время от времени идущий не таран.
 Пещеры. Пещеры в горах, образованные водными потоками. Среди противников — маленькие стражники, огненные глаза, группы каменных монстров, атакующие плазменными зарядами.
 Жерло вулкана. Несколько длиннее и сложнее предыдущего подуровня, хотя схож с ним по дизайну. Следует остерегаться лавовых потоков и струй горячего газа, а также огненных глаз, стражников в огнеупорных костюмах и каменных монстров. Босс уровня — гусеничная машина, несущая на себе ракеты и бомбы.
 Чёрная Звезда. Космический корабль, потерпевший крушение в горах. Состоит из множества этажей и комнат, соединённых проходами. Уровень устроен таким образом, что персонажи передвигаются только по диагонали. Состоит из двух подуровней.
 Отсек 1. Охраняется инопланетными человекоподобными роботами, защищающими свой корабль от сил зла. Роботы вооружёнными ракетницами и бластерами; роботы могут взрываться при уничтожении, нанося повреждения героям.
 Отсек 2. Сектор корабля, захваченный силами зла. Охраняется группами стражников в защитных костюмах с противогазами, вооружённых звуковыми пушками, и синими плазмоидами. В конце уровня, в лифте, идущем из недр корабля, происходит битва с боссом — жрецом, управляющим двумя самонаводящимися пушками.
 Замок на Летающем острове. Крепость на острове, парящем над облаками. Резиденция главного злодея. Относительно короткий уровень. Среди противников — сгустки зелёной массы, стреляющие группами плазменных зарядов и создающие своих клонов, бронированные стражники с пиками, а также обычные стражники. Босс уровня — маг в сопровождении группы жрецов, атакующий группами плазменных сгустков. После уничтожения босса нужно пройти ещё некоторую часть уровня, прежде чем последний будет завершён.
 Главный зал Замка. Тронный зал главного злодея. Сюда из Храма доставлен кокон с монстром внутри. На этом уровне игрок поочерёдно сражается с двумя боссами — Белым Жрецом и Повелителем. Жрец, перемещаясь в воздухе, атакует волнами синего огня, плазменными струями и шарами, а также может телепортироваться. Повелитель, крылатое зелёное чудовище, появляется из кокона; атакует красными стрелами, плазменными сгустками и огненными шарами.

Монстры 
 Дракон. Атакует врагов огненными шарами. Чем сильнее дракон, тем больше шаров он может выпустить одновременно.
 Дракон-птица. Время от времени генерирует взрыв (вспышку), наносящий урон противникам.
 Ящерка. Выпускает во врагов некое подобие «бумерангов», меняющих направление полёта и таким образом захватывающих многих противников.
 Огненный монстр. Так же как дракон, атакует огнём.

Враги 
Враги в игре — разнообразные монстры, имеющие различные запас здоровья и виды атак. Для каждого из уровней характерны различные виды врагов. Некоторые из противников встречаются на протяжении нескольких уровней — например, стражники, иногда перемещающиеся на скутерах и атакующие героя плазменными сгустками. Сильные монстры обычно не появляются в количестве более двух штук, но более слабые часто нападают по стаями (таковы, например, летающие насекомые или личинки, появляющиеся из коконов).

Боссы 
 Жрецы. Жрецы в коричневых одеждах, боссы уровня Заколдованные земли. Охраняют выход из замка. Вооружены пиками, которыми атакуют персонажей (либо бросают это оружие в него — пики летят по горизонтали). Перемещаются посредством телепортации. Относительно слабы.
 Водный монстр. Зелёное зубастое и многоглазое чудовище, босс уровня Озеро. Временами из воды показывается его голова, которая и атакует героя. Сначала монстр изрыгает газы, летящие через весь экран по горизонтальной траектории, а также выпускает стаи личинок. Затем он дважды пытается протаранить героев, после чего вновь начинает атаковать газами. Более силён, чем первые боссы и обладает более ощутимыми атаками.
 Головной отсек Летающей крепости. Охраняется группой боссов (сильных врагов) — аморфных существ, атакующих плазменными зарядами. Боссы достаточно слабы, однако из-за многочисленности (около шести существ) уничтожить их становится непросто. На подступах к боссам установлены пушки. В головной отсек можно попасть только на скутере.
 Птерозавр. Гигантский красный монстр с крыльями, ждущий героев на вершине уровня Лес в горах. Сначала изрыгает огненные потоки, движущиеся в горизонтальной плоскости, затем огненные шары, летящие по диагонали вниз, после чего несколько раз взлетает за пределы экрана и опускается вниз, стремясь придавить персонажей. Довольно силён, но при соблюдении игроком определённой «тактики» легко уничтожается. После сражения с ящером герои проходят ещё некоторое расстояние по уровню и попадают в Пещеры.
 Машина-гоферовые. Гусеничная машина для раскопки грунта, находящаяся в большой пещере в конце уровня Жерло вулкана. Передвигается от одного прохода в своде пещеры к другому. Под её гусеницы лучше не попадаться; чтобы персонажи могли перепрыгивать через машину, в центре пещеры предусмотрена платформа. Механизм оснащён ракетной установкой (стреляет ракетами, летящими по прямой), бомбомётом (выпускает группы чёрных шарообразных бомб, летящих по параболической траектории и взрывающихся при контакте с препятствием) и бурами. Стреляя ракетами, механизм перемещается прямо, а выпуская бомбы — задним ходом. Обладает большим запасом прочности, но при этом не является очень сильным боссом.
 Жрец-оружейник. Жрец в серо-синих одеждах, ждущий героев в лифте в конце уровня Чёрная Звезда. Перемещается по камере лифта, иногда исчезая и появляясь произвольно в разных местах. Вместе с ним в камере появляются и исчезают два бластера, автоматически наводящихся на цель (персонажей) и выпускающих очереди плазменных зарядов; их появление можно угадать по «жесту» жреца. Как жрец, так и бластеры могут получать повреждения от магии. На месте уничтоженных бластеров появляются новые. Босс достаточно силён, и в ходе битвы с ним уровень здоровья протагонистов может существенно уменьшиться. После уничтожения босса лифт останавливается, открывается перегородка в его полу, и герои проходят ещё некоторое расстояние по коридорам Чёрной Звезды, уничтожая стражников с пушками. Затем, встав на скутер, персонажи улетают из корабля, направляясь к Летающему острову.
 Жрец-волшебник. Владелец замка на Летающем острове, ждущий героев в одной из верхних комнат сооружения, своём тронном зале. Как и другие жрецы, умеет телепортироваться. Сначала, разместившись вверху экрана, атакует плазменными сгустками, радиально расходящимися от босса, затем исчезает, а вокруг персонажей появляются несколько жрецов, каждый из которых, прежде чем исчезнуть, посылает в них плазменный заряд. Вслед за этим босс-жрец появляется снова, атакуя героев. Босс имеет большой запас здоровья, хотя его атаки не так ощутимы; при этом контакт с боссом или его жрецами может отнять большее количество здоровья, чем их атаки. После уничтожения босса персонажи проходят некоторое расстояние вверх по уровню; здесь им противостоят жрецы и летающие механизмы. Найдя скутер, герои поднимаются в главный тронный зал замка.
 Белый Жрец. Предпоследний босс, приближённый Повелителя. Находится в главном тронном зале и охраняет капсулу с коконом. Битва с ним делится на две стадии. Сначала, поднявшись в воздух, Жрец выпускает из рук синие плазменные жгуты, летающие вокруг персонажей и возвращающиеся обратно к нему, после чего рассыпается на несколько сгустков, разлетающихся по залу. Затем, спустившись вниз, босс вызывает очаги голубовато-жёлтого пламени, перемещающиеся по полу через весь экран в направлении героев. Поднявшись вверх, Жрец вновь начинает посылать в персонажей жгуты плазмы. Получив определённое количество повреждений, босс несколько изменяет тактику — к прежним атакам добавляются синие плазменные шары, веером расходящиеся из его рук, когда сам он находится в воздухе.
 Повелитель Зла. После победы над Белым Жрецом капсула-камера с коконом взрывается и монстр появляется перед героями. Повелитель, рогатое крылатое чудовище зелёного цвета, перемещается по экрану над персонажами, используя различные виды атак — красные ракеты (летящие по диагонали по два снаряда), группы маленьких огненных шаров (веером разлетающиеся из головы монстра), зелёные личинки (самонаводящиеся на героев), плазменные заряды (перемещающиеся по прямой вниз и в стороны и по диагонали вниз) и большие огненные шары (выпускаемые из тела босса вверх за пределы экрана, а затем падающие на пол тронного зала, образуя при этом очаги пламени). Атаки босса довольно ощутимы. После победы над Повелителем монстр исчезает за нижней границей экрана, объятый пламенем, а замок начинает разрушаться. Летающий остров теряет устойчивость и, сжигаемый изнутри огромным пожаром, падает вниз, на Землю, где взрывается. Ализию, потерявшую сознание, подхватывают монстры и несут в Заколдованные земли, освободившиеся от власти Зла. Там она встречает жителей Земель и Короля, повелителя Сил Добра.

Предметы 
 Колбочка с синей жидкостью. Пополняет здоровье героини.
 Мясо. Пополняет здоровье монстра.
 Изображение Ализии. Дополнительная жизнь.
 Жёлтый значок с изображением шарика. Добавляет один пункт к линии здоровья героини (всего может быть до шести пунктов). Таким образом, персонаж располагает большим уровнем доступного здоровья, чем ранее.
 Изображение ящерки. Увеличивает уровень магических сил монстра на один пункт.
 Шарик с четырьмя молниями. Увеличивает уровень магических сил героини на один пункт (до восьми пунктов).
 Синяя звезда. Добавляет один пункт к линии здоровья монстра.
 Фея. В определённых местах уровня создаёт невидимую «платформу», с помощью которой персонажи могут добраться до недоступного места, а также может предоставлять игроку возможность некоторое время атаковать противников только сильной магией.

Оценки 
В целом игра получила высокие оценки критиков.

Информационный сайт Sega-16.com оценил игру достаточно высоко — в 9 баллов из 10. Среди достоинств были выделены графическое оформление (визуальные эффекты и цветовая палитра) и анимация героев (проработка мелких деталей); наибольшие симпатии игроков вызвал дизайн уровня Пещеры (The Cave). Музыкальное сопровождение было названо «отличным», звуковой ряд также заслужил положительные оценки — в частности, звуки, сопровождающие взрывы и крушения объектов. Сложность игры была встречена критиками положительно. Игровой процесс был назван «простым в освоении», однако «нуждающимся в корректировке». К примеру, критикам понравилось наличие монстров, помогающих героине, но при этом было добавлено, что поиск на уровнях специальных предметов для увеличения уровня магических сил монстра представляет определённые трудности. Также рецензенты отметили, что игра проходится достаточно быстро («за один уик-энд»), хотя в неё «хочется сыграть ещё раз».

Другой сайт, Honest Gamers, поставил игре оценку 8 баллов из 10. Сравнивая игру с серией Golden Axe, критики отметили сходства в графическом оформлении (в частности, спрайты главных персонажей). В игровом процессе рецензентам понравилась то, что героиня применяет магию для борьбы с многочисленными противниками, а также наличие четырёх монстров с индивидуальными способностями, помогающих ей. При этом игра была названа «обычной» и в целом достаточно сложной для прохождения из-за большого количества врагов и препятствий.

Сайт GameRankings, основываясь на рецензиях сайтов SegaPro (85 баллов из 100), Honest Gamers и Sega-16.com, выставил игре среднюю оценку 85 %.

Примечания 

Компьютерные игры 1992 года
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры только для Sega Mega Drive
Платформеры
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Gainax
Компьютерные игры, разработанные Game Arts
Компьютерные игры с двухмерной графикой